Sanatruk o Sanadrug (Sanatruces, Sanatrokes) foren dos reis d'Armènia
 Sanatruk I d'Armènia, vers 75-100
 Sanatruk II d'Armènia, vers 180/185-197